Grouven (Elsdorf) - plaats in Duitsland
 Hubert Grouven - Duits landbouwchemicus
 Karl Grouven - Duits dermatoloog en universitair docent